Bordertown (1935), filme com Paul Muni e Bette Davis
 Bordertown (2007), filme com Jennifer Lopez e Martin Sheen
 Bordertown (série de televisão), finlandesa de 2016 com Ville Virtanen

Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão